Världsmästerskapet i curling för herrar 2016 arrangerades i Basel, Schweiz den 2–10 april 2016 i St. Jakobshalle. Kanada blev världsmästare efter finalseger över Danmark med 5–3.

Kvalificerade lag
Följande tolv lag kvalificerade sig till världsmästerskapet:
Värdland

Två lag från amerikanska zonen

Sju lag från 2015 års europamästerskap

Två lag från 2015 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare
{| class=wikitable
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|Hvidovre CC, Hvidovre
Skip: Rasmus Stjerne
Trea: Johnny Frederiksen
Tvåa: Mikkel Poulsen
Etta: Troels Harry
Reserv: Oliver Dupont
|Kisakallio CC, Lojo
Skip: Aku Kauste
Trea: Kasper Hakunti
Tvåa: Pauli Jäämies
Etta: Janne Pitko
Reserv: Kalle Kiiskinen
|Karuizawa CC, Karuizawa 
Skip: Yusuke Morozumi
Trea: Tetsuro Shimizu
Tvåa: Tsuyoshi Yamaguchi
Etta: Kosuke Morozumi
Reserv: Yasumasa Tanida
|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|The Glencoe Club, Calgary
Skip: Kevin Koe
Trea: Marc Kennedy
Tvåa: Brent Laing
Etta: Ben Hebert
Reserv: Scott Pfeifer
|Snarøen CC, Oslo
Skip: Thomas Ulsrud
Trea: Torger Nergård 
Tvåa: Christoffer Svae
Etta: Håvard Vad Petersson
Reserv: Markus  Hoeiberg|Moskvitch CC, MoskvaSkip: Alexey Stukalskiy
Trea: Evgeny Arkhipov
Tvåa: Artur Razhabov
Etta: Andrey Drozdov
Reserv: Anton Kalalb|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|CC Adelboden, AdelbodenSkip: Sven Michel
Trea: Marc Pfister
Tvåa: Enrico Pfister
Etta: Simon Gempeler
Reserv: Raphael Märki|Curl Aberdeen, AberdeenSkip: Tom Brewster
Trea: Glen Muirhead
Tvåa: Ross Paterson
Etta: Hammy McMillan, Jr.
Reserv: Scott Andrews|Karlstads CK, Karlstad 
Skip: Niklas Edin
Trea: Oskar Eriksson
Tvåa: Kristian Lindström
Etta: Christoffer Sundgren 
Reserv: Henrik Leek|-
!width=250|
!width=250|
!width=250|
|-
|Gangwon Curling, Gangwon ProvinceSkip: Kim Soo-hyuk
Trea: Kim Tae-hwan
Tvåa: Park Jong-duk
Etta: Nam Yoon-ho
Reserv: Yoo Min-hyeon|Baden Hills G&CC, RheinmünsterSkip: Alexander Baumann
Trea: Manuel Walter
Tvåa: Marc Muskatewitz
Etta: Sebastian Schweizer
Reserv: Daniel Rothballer|Duluth CC, Duluth, MinnesotaSkip: John Shuster
Trea: Tyler George
Tvåa: Matt Hamilton
Etta: John Landsteiner
Reserv: Kroy Nernberger|}

Grundspel
Tabell
De fyra främsta lagen går till slutspel: lag 1–2 gör upp i playoff om en finalplats och lag 3–4 om en semifinalplats.
Om två eller fler lag hamnar på samma antal vinster och det gäller en slutspelsplats spelas ett särspel dem emellan, annars avgör inbördes möten tabellplaceringarna.SlutställningResultat

Alla tider är UTC+1.

Runda 1Lördag 2 april, 14:00

Runda 2
Lördag 2 april, 19:00

Runda 3Söndag 3 april, 9:00

Runda 4
Söndag 3 april, 14:00

Runda 5Söndag 3 april, 19:00

Runda 6
Måndag 4 april, 9:00

Runda 7Måndag 4 april, 14:00

Runda 8
Måndag 4 april, 19:00

Runda 9Tisdag 5 april, 9:00

Runda 10
Tisdag 5 april, 14:00

Runda 11Tisdag 5 april, 19:00

Runda 12
Onsdag 6 april, 9:00

Runda 13Onsdag 6 april, 14:00

Runda 14
Onsdag 6 april, 19:00

Runda 15Torsdag 7 april, 9:00

Runda 16
Torsdag 7 april, 14:00

Runda 17Torsdag 7 april, 19:00

Slutspel

Playoff, 1 mot 2 
Fredag 8 april, 19:00

 Playoff, 3 mot 4 Lördag 9 april, 14:00

Semifinal 
Lördag 9 april, 19:00

 Bronsmatch Söndag 10 april, 10:00

Final 
''Söndag 10 april, 15:00

Vinnare

Källor 
 
 Resultat

2016 i Schweiz
Curling i Schweiz
Curlingtävlingar
Sportevenemang i Schweiz